Herb gminy Żarnów przedstawia w polu błękitnym pięć kłosów złotych nad misą srebrną.

Według informacji na stronie heraldycznej Andrzeja Kupskiego, herb ten jest nieoficjalny.

Zobacz też 
 blazonowanie
 gmina Żarnów

Przypisy 

Żarnów